Cronos — líder e o mais jovem titã da primeira geração da mitologia grega
 Chronos — personificação do tempo na mitologia grega

Arte 
 Cronos (filme) — terror mexicano de 1993
 Companhia Chronos de Teatro

Outros 
 Cronus (software) —  software brasileiro
 Fiat Cronos — modelo de automóvel
 Black Cat — elite especial de assassinos, conhecida como Chronos Numbers, na série da mangá

Desambiguações de epônimos
Desambiguações de mitologia